Саломон Бохнер (; ) — германский и американский  еврейского происхождения, родившийся в Австро-Венгрии. Известен своими работами в области математического анализа, теории вероятностей и дифференциальной геометрии.

Биография 
Саломон Бохнер родился в еврейской семье в Подгуже (около Кракова), Австро-Венгрия, ныне Польша.

Опасаясь вторжения русских в Галицию в начале Первой мировой войны в 1914 году, его семья переехала в Германию в поисках большей безопасности.

Бохнер получил образование в Берлинской гимназии, а затем в Берлинском университете.

Там он был студентом Эрхарда Шмидта и защитил диссертацию, в которой использовал то, что позже будет названо ядром Бергмана.

Вскоре после этого он оставил университет, чтобы поддержать свою семью во время экономического кризиса. После возвращения в математику он преподавал в Мюнхенском университете с 1924 по 1933 год.

Академическая карьера С. Бохнера в Германии закончилась после того как нацисты пришли к власти в 1933 году, и он уехал в США где работал в Принстонском университете.
Умер в Хьюстоне, штат Техас.

Сочинения 
 Бохнер С., Мартин У. Т. Функции многих комплексных переменных. — М.: Издательство иностранной литературы, 1951. — 300 c.

См. также 
 Тождество Бохнера

Примечания

Ссылки 
 
 
 National Academy of Sciences Biographical Memoir

Иммигрировавшие в США из Польши
Преподаватели Мюнхенского университета
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии
Члены Национальной академии наук США